Dekanhuset kan syfta på:

 Dekanhuset, Uppsala – en fastighet i centrala Uppsala
 Dekanhuset (Lund) – ett medeltida tegelhus på Adelgatan i Kulturkvadranten